Arecibo puede referirse a:

 Arecibo, localidad de Puerto Rico.
 El radiotelescopio de Arecibo, situado en esta localidad.
 El mensaje de Arecibo, mensaje de radio enviado al espacio por este radiotelescopio.
 Lobos de Arecibo, equipo de béisbol de la ciudad.